A 31. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiát (2000) az Egyesült Királyságban, Leicesterben rendezték meg.
Hatvanhárom ország közel 300 versenyzője vett részt rajta.
A magyar csapat két I. díjat (aranyérmet) és három III. díjat (bronzérmet) szerzett, ezzel 4. lett az országok közötti pontversenyben.

Országok eredményei pont szerint

A magyar csapat
A magyar csapat tagjai voltak:

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák listája

Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák
2000